

Altro 
 Hosn Suleiman – sito archeologico siriano nel governatorato di Tartus

Onomastica 
 Suleiman – variante del nome proprio di persona italiano maschile Salomone

Personaggi immaginari 
 Suleiman – personaggio del manga One Piece

Persone 
 Adnan Suleiman Adous – calciatore giordano
 Baha' Abdel-Rahman Suleiman – calciatore giordano
 Elia Suleiman – regista, sceneggiatore e attore palestinese con cittadinanza israeliana
 Fadwa Suleiman – attrice e attivista siriana
 Hadım Suleiman Pasha – politico turco ottomano
 Michel Suleiman – politico e generale libanese
 Mohamed Suleiman – mezzofondista qatariota
 Moayyad Omar Suleiman Abu Keshek – calciatore giordano
 Omar Suleiman – generale e politico egiziano
 Qassem Suleimani – generale iraniano
 Samir Maher Raja Suleiman – calciatore giordano
 Suleiman Aga – ambasciatore ottomano
 Suleiman Pasha – militare egiziano d'origine francese

Pagine correlate 
 Sulayman (disambigua)
 Soliman
 Solimano